Provincia Litoral puede referirse a:

 Departamento del Litoral, antiguo departamento del Perú, que existió entre 1837 a 1857.
 Departamento del Litoral, antiguo departamento de Bolivia, que existió entre 1867 a 1884.